Алибунар () — город в Сербии, административный центр общины Алибунар, в Южно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в городе проживал 3431 житель (по переписи населения 1991 года — 3738 жителей).

Город расположен на автомагистрали Белград — Панчево — Алибунар — Вршац — Тимишоара и железной дороге связывающей Белград с Тимишоарой.

Демография 
В городе Алибунар, по переписи 2002 года проживали 2709 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40 лет (38,7 лет у мужчин и 41,3 года у женщин). В городе есть 1166 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,94.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Општина Алибунар — официјелна презентација
 

Города Воеводины